Otice je název více sídel:

 Otice – slezská obec v okrese Opava
 Otice (Strančice) – část obce Strančice v okrese Praha-východ
 Otice (Polná na Šumavě) (Ottetstift) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov, od 1. ledna 2016 zčásti vyčleněná do nově zřízené obce Polná na Šumavě